Walden kan syfta på:

Personer 
 von Walden är en svensk adelsätt
 Bengt Walden, rodelåkare
 Georg Fredrik von Walden den äldre 
 Georg Fredrik von Walden 
 Henry Walden 
 Narada Michael Walden
 Ola Hansson Waldén
 Patrick Walden 
 Rudolf Walden
 W.G. Snuffy Walden

Platser

Antarktis 

 Walden (udde),

Kanada 

 Walden, Ontario,

USA 

 Walden, Tennessee, Hamilton County, 
 Walden (dammbyggnad), Virginia, Hanover County, 
 Walden, New York, Orange County, 
 Walden, Colorado, Jackson County, 
 Walden Pond, Concord, Massachusetts,

Litteratur 
 Walden (bok) (även: Walden; or, Life in the Woods) av Henry David Thoreau
 Walden två av B.F. Skinner

Se även 
 Waldon

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar